Haus Heinemann steht für:

 Haus Heinemann (Berlin), Zweitwohnsitz von Gustav Heinemann im Bezirk Dahlem, Berlin
 Haus Heinemann (Bremen), auch als Villa Sponte bezeichnet, ist eine denkmalgeschützte Villa
 Haus Heinemann (Hannover), Geschäftshaus in Hannover
 Haus Heinemann Senior in Osterode am Harz